

Llocs 
 Tamagawa (Fukushima), poble a la prefectura de Fukushima.
 riu Tama, Tama-gawa en japonés, riu prop de Tòquio.
 Tamagawa (Osaka), barri al districte de Fukushima d'Osaka.

Altres 
 Tamagawa (cognom), cognom japonés.
 Estació de Tamagawa (Iwate), estació de ferrocarril a Iwate.
 Estació de Tamagawa (Osaka), estació de ferrocarril a Osaka.
 Estació de Tamagawa (Tòquio), estació de ferrocarril a Tòquio.
Pàgines de desambiguació